Hillerslev Sogn henviser til flere artikler:
 Hillerslev Sogn (Thisted Kommune) – et sogn i Thisted Kommune og i Thisted Provsti
 Hillerslev Sogn (Faaborg-Midtfyn Kommune) – et sogn i Faaborg-Midtfyn Kommune (tidligere Ringe Kommune) og i Ringe Provsti